В соревнованиях по бейсболу на летних Олимпийских играх 2008 приняли участие 8 команд по 24 человека.

Возраст и клубы игроков указаны на 13 августа 2008 года, когда начались соревнования.

















Ссылки 
 Бейсбол на официальном сайте Игр   

Бейсбол на летних Олимпийских играх 2008